Curzon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Kraj Loary

Osoby o tym nazwisku:
 Clifford Curzon – angielski pianista
 Francis Curzon – angielski polityk
 Francis Curzon – brytyjski arystokrata, oficer marynarki, polityk i kierowca wyścigowy
 Francis Curzon – brytyjski arystokrata i polityk
 George Curzon – brytyjski arystokrata i polityk
 John Curzon – angielski arystokrata
 John Curzon  – angielski arystokrata
 John Curzon – angielski krykiecista
 Nathaniel Curzon – angielski arystokrata
 Nathaniel Curzon – brytyjski arystokrata
 Nathaniel Curzon – brytyjski arystokrata
 Nathaniel Curzon – brytyjski arystokrata
 Nathaniel Curzon – brytyjski arystokrata
 Mary Victoria Curzon – brytyjska arystokratka
 Mary Irene Curzon – brytyjska arystokratka